Llibre il·lustrat amb mapes que conté la situació geogràfica dels llocs més notables de la costa a la qual és dedicat.
 Portolà (llibre): Col·lecció relligada de descripcions de ports.
 Portolà (mapa) o Carta portolana, mapes de navegació traçats a mà, fets emprant pergamí, elaborats a partir dels rumbs i distàncies registrats als (llibres) portolans.
 Gaspar de Portolà: Noble català colonitzador de Califòrnia
 Portola Valley: Municipi de Califòrnia
 Portola: Municipi de Califòrnia
 Jardins de Portolà: Parc a Barcelona
 ''Casa Portolà: Un casal d'Arties